Haroldo, es una forma española y portuguesa del nombre nombre propio masculino de origen nórdico, Harald (derivado de har ("ejército") y valdr ("jefe"), lo que significa "jefe de ejército/jefe militar"), con raíces en el idioma nórdico antiguo, hablado en los siglos IX-XIV en los países nórdicos.

Reyes 
 Haroldo Klak (r. 812 - 827), rey de los daneses
 Haroldo I de Inglaterra (1016–1040, reinado 1037–1040), llamado Harefoot ("pie de liebre") por su extraordinaria habilidad atlética.
 Haroldo II de Inglaterra (1022–1066, reinado 1066), el último rey sajón de Inglaterra.
 Haroldo III Hardrada de Noruega (1015-1066), que se enfrentó al anterior en la batalla de Stamford Bridge.
 Haroldo V de Noruega, monarca actual (n. 1937).

Otros 
 Haroldo Brito (n. 1948).
 Haroldo Conti (1925–1976), abogado y juez chileno.
 Haroldo de Campos (1929–2003), poeta y traductor brasileño.
 Haroldo Dilla Alfonso (n. 1952), sociólogo cubano.
 Haroldo Peña, futbolista chileno.

Nombres masculinos
Nombres portugueses
Nombres españoles